Trzynaste zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2015/2016 odbyły się w fińskim Lahti na skoczni Salpausselkä. W kwalifikacjach do pierwszego konkursu indywidualnego zwyciężył Manuel Poppinger, z szóstki Polaków wszyscy awansowali do konkursu, który rozegrano tego samego dnia, a jego triumfatorem został inny z Austriaków, Michael Hayböck, a lider klasyfikacji generalnej Peter Prevc zajął 5. miejsce. Najwyżej z pięciu podopiecznych Łukasza Kruczka, którzy zakwalifikowali się do serii finałowej, najlepiej zaprezentował się Stefan Hula, zajmując 14. pozycję. Do konkursu drużynowego zgłoszono 10 reprezentacji narodowych, ale nie zdołano go rozegrać z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Drugi konkurs indywidualny został przeniesiony na skocznię HS100, również z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, który poprzedzono kwalifikacjami, a ich triumfatorem został Dawid Kubacki, a spośród wszystkich zgłoszonych Polaków do kwalifikacji nie awansowali Kamil Stoch i Andrzej Stękała. Kubacki również okazał się najlepszy z polskich skoczków podczas samego konkursu, zajmując 11. miejsce. Zwycięzcą drugi raz z rzędu został Hayböck, natomiast lider cyklu, Peter Prevc uplasował się na 9. pozycji.

Skocznia

Program zawodów 
18 stycznia 2016 ogłoszono, iż odwołane konkursy w Ruka zostaną zastąpione dodatkowym konkursem w Lahti, w piątek 19 lutego.

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Lahti był Mika Jukkara, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Sędzią technicznym był Geir Steinar Loeng, a jego asystentem – Sašo Komovec.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Drugi konkurs indywidualny

Klasyfikacje po zawodach w Lahti

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Lahti
Puchar Świata w skokach narciarskich w Lahti
2016 w Finlandii